

Codici 
GRS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Grosseto (Italia)
 GRS – codice identificativo del DME-P e dell'ILS pista 03L di Grosseto, radioassistenze per la navigazione aerea

Sigle 
GRS – Ginnastica Ritmica Sportiva

Altro
 Grs – abbreviazione del minerale grossularia